Künne ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Künne (1866–1942), deutscher Bildhauer
 Christoph Künne, deutscher Journalist und Autor
 Erika Künne (* 1938; Pseudonym Rica Déus), deutsche Schauspielerin und Schlagersängerin
 Hans-Dieter Künne (1930–2017), deutscher Bauingenieur und Verkehrsplaner, Technischer Bürgermeister der Stadt Stuttgart
 Helene Künne (1891–1973), deutsche Verbandsfunktionärin
 Hermann Künne (1897–1918), deutscher Matrose
 Manfred Künne (1931–1990), deutscher Schriftsteller
 Rolf Künne (* 1948), deutscher Politiker
 Wolfgang Künne (* 1944), deutscher Philosoph